Delia es un nombre femenino procedente del griego que significa "natural de Delos".

Ciudades 

 Delia, comuna italiana en la provincia de Caltanissetta, en Sicilia;
 Delia, un municipio en el condado de Jackson en el estado de Kansas;

Obras literarias 

 Delia, poema compuesto por Maurice Scève;

Festividades 

 Delia, una festividad religiosa de la Antigua Grecia;

Personajes 

 Delia, nombre femenino;
 Delia Blanco, diputada por Madrid;
 Delia Domínguez, poetisa chilena;
 Delia Dorta, cantante venezolana;
 Delia Fiallo, autora de telenovelas;
 Delia Giovanola de Califano, activista argentina de derechos humanos;
 Delia Parodi, política peronista argentina;
 Delia Steinberg Guzmán, filósofa y escritora, fundadora del Concurso Internacional de Piano Delia Steinberg;
 Delia Jiménez, gimnasta experta, pianista experta y Fundadora de la serie School Rock;
 Delia Luna, actriz española;

Vestimenta 

 Delia, vestimenta típicamente polaca.

Otros usos 
 (395) Delia, un asteroide del cinturón de asteroides;
 Delia (cráter), un cráter menor de la Luna;
 Delias, un género de mariposas;
 La Liga de Delos o Confederación de Delos;
 Delio, ciudad de la antigua Grecia.
 Delia (insecto), un género de dípteros.